Miami se referă mai ales la orașul Miami, Florida, Statele Unite ale Americii, dar se poate referi, de asemenea, și la

Antropologie, cultură, limbi 

 Tribul Miami, un grup etnic nativ american
 Miami Tribe of Oklahoma, un trib recunoscut federal
 Limba Miami, limba vorbită de Tribul Miami

Locuri și caracteristici în Statele Unite ale Americii

Localități 
 Miami, statul 
 Miami, statul 
 Miami, statul 
 Zona metropolitană Florida de Sud, zona metropolitană Miami
 Comitatul Miami-Dade, Florida
 Miami, statul 
 Miami, statul 
 Miami Station, statul 
 Miami, statul 
 Miami, statul 
 Miami, statul

Forturi militare istorice 

 Fort Miami, statul 
 Fort Miami, statul 
 Fort Miami, statul

Educație 

 University of Miami în Florida
 Miami University în Ohio
 Miami Hurricanes, programul atletic al University of Miami
 Miami RedHawks, programul atletic al Miami University

Transport 

 Aeroportul Internațional Miami
 Portul Miami

Râuri și geografie

 Miami Valley în Ohio
 Râul Great Miami în Ohio
 Râul Little Miami în Ohio
 Râul Miami (Florida)
 Râul Miami (Oregon)
 Râul Miami (New York)

Locuri în afara Statelor Unite 

 Miami Platja, Mont-Roig del Camp, Catalonia, Spania
 Miami, Manitoba, Canada
 Miami, Queensland, Australia
 Miami Beach, Barbados

Muzică 

 Miami (Babasónicos album)
 Miami (The Go Find album)
 Miami (Gun Club album)
 Miami (James Gang album)
 Miami (Izzy Stradlin album)
 M.I.A.M.I., un album de Pitbull
 "Miami" (Counting Crows song)
 "Miami" (Will Smith song)
 "Miami" (U2 song)
 "Miami", un cântec de Taking Back Sunday de la Louder Now
 "Miami", un cântec de Against Me! de la Searching for a Former Clarity
 "Miami", un cântec de Foals de la Total Life Forever

Alte utilizări 

 Miami (book), o carte de Joan Didion
 Miami (pământ), o serie despre pământ
 Miami (software), un Internet TCP/IP stack program for Amiga

Vezi și 

 CSI: Miami, Un serial TV despre o echipa de criminalistică, care rezolvă crime în Miami.
 Mayaimi, a Native American tribe formerly found in southern Florida
 Districtul Miami (dezambiguizare)
 Comitatul Miami (dezambiguizare)
 

Nume proprii